
 Gara – nello sport, confronto tra concorrenti individuali o squadre che misura l'abilità dei partecipanti

Geografia 
 Gara – villaggio nel distretto di Srikakulam (India)
 Gara – villaggio del distretto rurale di Dasht-e Lali (Iran)
 Lough Gara – lago della contea di Sligo (Irlanda)
 El Gara – città della provincia di Settat (Marocco)
 Ancien Village de Gara – villaggio della prefettura di Bamingui-Bangoran (Repubblica Centrafricana)
 Gara – comune della provincia di Bács-Kiskun (Ungheria)

Onomastica 
 Gara – variante del nome proprio di persona maschile e cognome ungherese Garay
 Gara – contrazione del cognome irlandese O'Gara

Altro
 Józef Gara – poeta polacco
 Gara – quotidiano spagnolo

Altri progetti